Cariberto o Charibert es un nombre de pila que significa "guerrero glorioso". El nombre Berthar contiene los mismos dos elementos en orden inverso.  Es el mismo nombre que Herbert, Heribert y Aribert.

Las personas famosas con este nombre incluyen:
 Cariberto I, rey de los francos (561-567)
 Cariberto II, rey de los francos (629-632)
 Cariberto de Hesbaye (fl.), noble de Neustria
 Cariberto de Laon (fl. 721), conde de Laon

Referencias